behaarde wilgrozetgalmug
 gewone wilgrozetgalmug
 kleinste wilgrozetgalmug